Францію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли триста вісімдесят п'ять спортсменів у тридцяти одному виді спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Національний олімпійський та спортивний комітет Франції 

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020
2021 у французькому спорті